Paine steht für:

 Paine (Chile), Stadt in Chile
 (5188) Paine, Asteroid des Hauptgürtels
 Paine Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Mount Paine, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Paine ist der Familienname folgender Personen:
 Augustus G. Paine, Jr. (1866–1947), US-amerikanischer Papierhersteller und Bankier
 Brigette Lundy-Paine (* 1994), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Caleb Paine (* 1990), US-amerikanischer Segler
 Charles Paine (1799–1853), US-amerikanischer Politiker
 Elijah Paine (1757–1842), US-amerikanischer Politiker
 Ellery Burton Paine (1875–1976), US-amerikanischer Elektrotechniker und Hochschullehrer
 Ellsworth Paine Killip (1890–1968), US-amerikanischer Botaniker
 Ephraim Paine (1730–1785), US-amerikanischer Politiker
 Halbert E. Paine (1826–1905), US-amerikanischer Armeegeneral und Politiker
 John Paine (1870–1951), US-amerikanischer Sportschütze
 John Alsop Paine (1840–1912), US-amerikanischer Arzt, Botaniker, Anthropologe und Archäologe
 John Knowles Paine (1839–1906), US-amerikanischer Organist und Komponist
 Robert Paine (Bischof) (1799–1882), US-amerikanischer methodistischer Bischof

 Sumner Paine (1868–1904), US-amerikanischer Sportschütze
 Terry Paine (* 1939), englischer Fußballspieler

 William W. Paine (1817–1882), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Paine-Syndrom, Erbkrankheit
 Torres del Paine
 Pain (Begriffsklärung)
 Payne
 Peine (Begriffsklärung)